Оружие Победы:

 Оружие Победы — мемуары В. Г. Грабина;
 Оружие Победы — музей военной техники в Краснодаре.